hrabstwo Pocahontas (ang. Pocahontas County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Pocahontas (ang. Pocahontas County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia